Danaus plexippus, la mariposa monarca (o mariposa monarca del Norte, o mariposa monarca de América del Norte).
 Danaus erippus, la mariposa monarca del Sur (o mariposa monarca de América del Sur).